.

Origine e diffusione 
Significa "figlia maggiore del re" in igbo.

Onomastico 
È un nome adespota, cioè privo di santo patrono; l'onomastico può essere festeggiato il 1º novembre, per la ricorrenza di Ognissanti.

Persone 

 Adaeze Yobo, modella nigeriana

Note

Altri progetti 

Prenomi di origine igbo
Prenomi igbo femminili